Bengt Ekström kan syfta på:

 Bengt Ekström (1910–1994), konstnär.
 Bengt Ekström (1931–2009), militär.